Айдарлы (, до 1993 г. — Заборовка) — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Зерендинского сельского округа. Код КАТО — 115630280.

География 
Село расположено на центре района, в 14 км на север от центра района и сельского округа села Зеренда. Близ села проходит автодорога Р-12 (Кокшетау — Атбасар).

Улицы 

 ул. Жана,
 ул. Орталык.

Ближайшие населённые пункты 

 село Кошкарбай в 4 км на западе,
 аул Ондирис в 9 км на юго-западе,
 село Павловка в 11 км на северо-западе,
 село Серафимовка в 13 км на юго-востоке,
 село Зеренда в 14 км на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 346 человек (из них казахов 100%).

В 1999 году население села составляло 266 человек (137 мужчин и 129 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 307 человек (159 мужчин и 148 женщин).

Примечания 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана